Die Cadre-71/2-Europameisterschaft 1998 war das 44. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 29. Oktober bis zum 2. November 1997 in Ronchin statt. Die EM zählte zur Saison 1997/98. Es war die elfte Cadre-71/2-Europameisterschaft in Frankreich.

Geschichte 
Erstmals wurde die Cadre 71/2-EM in Ronchin durchgeführt. Hier wurden seit Jahren sehr erfolgreich Einladungsturniere im Cadre gespielt. Deshalb war der Ausrichtungsort für die EM prädestiniert. Sieger wurde der Österreicher Michael Hikl. Im Finale besiegte er den Belgier Patrick Niessen mit 250:3 in zwei Aufnahmen. Hikl ist nach Franz Stenzel und Stephan Horvath bereits der dritte Europameister im Cadre 71/2 der aus der Alpenrepublik kommt. Den geteilten dritten Platz belegten Fabian Blondeel, der als einziger Deutscher die Hauptqualifikation erreichte, und der Niederländer Ad Klijn.

Turniermodus 
Gespielt wurde eine Vor-Qualifikation und eine Haupt-Qualifikation mit 43 Akteuren, wovon sich sieben Spieler für das Hauptturnier qualifizieren konnten. Der Titelverteidiger war für die Endrunde gesetzt. Hier wurden zwei Gruppen à 4 Spieler gebildet. Die beiden Gruppenersten qualifizierten sich für das Halbfinale. Die Partiedistanz betrug 150 Punkte in den Vor-Qualifikationen, 200 Punkte in der Qualifikation und 250 Punkte im Hauptturnier.

 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Qualifikation

Vor-Vor-Qualifikation

Vor-Qualifikation

Haupt-Qualifikation

Endrunde

KO-Phase

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

Cadre-71/2-Europameisterschaft
Karambolageveranstaltung 1998
Billardturnier in Ronchin